Sir eller SIR kan avse:

 Sir (titel) – en titel använd framför allt i Storbritannien
 Sir of Sweden – ett svenskt klädföretag
  SIR – en namnkunnig sammanslutning för inredningsarkitekter, se Svenska inredningsarkitekters riksförbund
 SIR – en svensk samarbetsorganisationer för trossamfund, se Sveriges interreligiösa råd
 Sir (typografi) – ett dekorativt hårstreck